Ashanti – album discografico di Ashanti del 2002
 Ashanti – cantante statunitense
 Ashanti – personaggio del fumetto Dampyr edito dalla Sergio Bonelli Editore
 Ashanti – film del 1979 diretto da Richard Fleischer 
 Ashanti (o Asante) – popolo africano
 Ashanti – regione del Ghana
 Ashanti (o Asante) – antico regno africano, ora parte del Ghana
 Ashanti – raccolta di racconti di Peter Altenberg

Pagine correlate 
 Asante